Heckel puede referirse a:

Erich Heckel (1883-1970), Pintor alemán.
Johann Jakob Heckel,Taxidermista , zoólogo e ictiólogo austríaco.
Édouard Marie Heckel, Botánico francés.
Wilhelm Heckel GmbH, Manufacturadora de instrumentos musicales.